Sverdrup může znamenat:
 sverdrup – jednotka přesunu objemu v mořských proudech v oceánografii

příjmení osob 
 Harald Ulrik Sverdrup (1888–1957) – norský meteorolog, oceánograf a polárník
 Harald Ulrik Sverdrup (politik) (1813–1891) – norský politik, bratr Johana a dědeček svého jmenovce-polárníka 
 Otto Sverdrup (1854–1930) – norský námořník, polárník a objevitel – mj. Sverdrupových ostrovů
 Johan Sverdrup (1816–1892) – ministerský předseda Norska